Nowgorodow ist der Familienname folgender Personen:
 Juri Nowgorodow,  Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland, der Ukraine, in Kasachstan und Mittelasien 
 Semjon Andrejewitsch Nowgorodow (1892–1924), jakutischer Politiker und Sprachwissenschaftler, der eine jakutische Schriftsprache schuf 
 Wolodymyr Nowgorodow (* 1947), ukrainischer Architekt und Restaurator sowie Mitglied des International Council on Monuments and Sites und korrespondierendes Mitglied der Ukrainischen Akademie der Architektur 

Siehe auch:
 Nowgorodowa